Meno (Main) – fiume tedesco, affluente del Reno
Main – fiume canadese
Minei (o Maʿīn) – antico popolo dello Yemen
Main – cratere lunare
Funzione main – informatica
Main – gruppo musicale post rock

Pagine correlate 
Maine (disambigua)

Altri progetti